Hollands Glorie (boek), een boek van de Nederlandse schrijver Jan de Hartog 
 Hollands Glorie (televisieserie), een voormalige televisieserie van de AVRO
 Hollands Glorie (radioprogramma), een voormalig radioprogramma van de AVRO
 Hollands Glorie (schip, 1900), een schoolschip in Dordrecht
 Hollands Glorie (album), verzamelalbum van Gerard Cox